|-
| 169501 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169502 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169503 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169504 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169505 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169506 - ||  || 13 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169507 - ||  || 5 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169508 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169509 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 169510 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169511 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169512 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169513 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169514 - ||  || 24 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169515 - || 2002 EN || 5 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169516 - || 2002 EQ || 5 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169517 - ||  || 10 martie 2002 ||  || , 
|-
| 169518 - ||  || 14 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169519 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169520 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169521 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169522 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169523 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169524 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169525 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169526 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169527 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169528 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169529 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169530 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169531 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169532 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169533 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169534 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169535 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169536 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169537 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169538 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169539 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169540 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169541 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169542 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169543 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169544 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169545 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169546 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169547 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169548 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169549 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169550 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169551 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169552 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169553 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169554 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169555 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169556 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169557 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169558 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169559 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169560 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169561 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169562 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169563 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169564 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169565 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169566 - ||  || 20 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169567 - ||  || 20 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169568 - ||  || 16 martie 2002 ||  || 
|-
| 169569 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169570 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169571 - ||  || 17 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169572 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169573 - ||  || 19 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169574 - ||  || 19 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169575 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169576 - ||  || 14 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169577 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169578 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169579 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169580 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169581 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169582 - ||  || 14 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169583 - ||  || 15 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169584 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169585 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169586 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169587 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169588 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169589 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169590 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169591 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169592 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169593 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169594 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169595 - ||  || 9 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169596 - ||  || 9 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169597 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169598 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169599 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169600 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-